Argumènt ima več pomenov:

običajni vsakdanji pomen izvira iz logičnega pojma argument (logika)
nemška filozofska marksistična revija Das Argument

Argument v matematiki 
Argumènt ima v matematiki vsaj tri pomene:
 parameter ali neodvisna spremenljivka, podana funkciji; če je f(x) vrednost funkcije, je x argument
 v polarnem zapisu kompleksnih števil z = |z| eiφ je φ argument
 dokazni razlog

V računalništvu je argument neformalni izraz za parameter - spremenljivko ali vrednost - podano podprogramu, funkciji ali programu. Raba je skladna s prvim pomenom v matematiki.